Keit Pentus-Rosimannus, Estisch politica
 Sten Pentus, Estisch autocoureur